Dywizje piechoty noszące numer 55:

 55 Dywizja Piechoty (rezerwowa) Wojska Polskiego (1939)
 55 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)

Armii Czerwonej:
 55 Dywizja Strzelców (1917-1921)
 55 Kurska Dywizja Strzelców im. Klimenta Jefriemowicza Woroszyłowa
 55 Irkucko-Pińska Dywizja Strzelców Gwardii (eks-30 Irkucka Dywizja Strzelców)